

Сінкінг-Спрінг — місто, штат Пенсільванія
 Сінкінг-Спрінг — селище, штат Огайо